Il doppio del Guangzhou International Women's Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Hsieh Su-wei e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Hsieh Su-wei ha deciso di partecipare con Hsieh Shu-ying, mentre Zheng Saisai con Tetjana Lužans'ka. Hsieh Su-wei è stata sconfitta nei quarti di finale da Tamarine Tanasugarn e Zhang Shuai, mentre Zheng Saisai è stata sconfitta in semifinale da Jarmila Gajdošová e Monica Niculescu che hanno perso la finale con Tamarine Tanasugarn e Zhang Shuai per 2-6, 6-2, [10-8].

Teste di serie

  Jarmila Gajdošová /  Monica Niculescu (finale)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale, ritirate)

  Tamarine Tanasugarn /  Zhang Shuai (campionesse)
  Nina Bratčikova /  Alla Kudrjavceva (primo turno)

Wildcard

  Yan Zi /  Zhang Ling (quarti di finale)

  Liang Chen /  Tian Ran (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni

WTA Tour 2012
Guangzhou International Women's Open 2012